Драган Шаковић (Лебане, 15. јун 1932 — Мостар, 14. фебруар 1991) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Биографија 
1. V 1955. - 30. IV 1958. био је члан Позоришта лутака у Сарајеву.

1. V 1958. - 31. VIII 1960. НП у Нишу.

1. IX 1960. - 15. VIII 1961. СНП у Новом Саду, одакле је прешао у НП у Мостару.

1. IX 1971. - 31. VIII 1975. НП у Београду, а потом се вратио у мостарско позориште, где је остао до смрти.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1958. || Кроз грање небо || Симо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Радопоље || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Угурсуз (ТВ филм) || Кадија
|-
| 1971. || Три тачке (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Бомбаши || Лекар
|-
| 1973. || Бијег (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Зашто је пуцао Алија Алијагић (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Траг (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија)|| /
|-
| 1975. || Благо у дувару (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Суђење (ТВ филм) || Бранилац
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија)|| /
|-
| 1977. || 67. састанак Скупштине Кнежевине Србије || Петар Срећковић
|-
| 1978. || Прича о кмету Симану (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Папирна (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија)|| Бајро
|-
| 1979. || Тодора (ТВ филм) || Писар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Љетовање на југу (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Ћилим (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Хусинска буна (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 1991.
Српски глумци
Југословенски глумци
Лебанчани